Majorstuen (Oslo), een stadsdeel van Oslo
Majorstuen (metrostation), een station van de metro van Oslo